Monrovia ist der Name mehrerer Orte:
 Monrovia, Hauptstadt von Liberia

in den Vereinigten Staaten:
 Monrovia (Alabama)
 Monrovia (Indiana)
 Monrovia (Kalifornien)
 Monrovia (Kansas)
 Monrovia (Maryland)
 Monrovia (Virginia)

Siehe auch: